Ohnivka může být:
 Ohnivka (Pyronema) – rod vřeckovýtrusých hub
 Ohnivka (Pyrosoma) – rod živočichů z řádu:
 Ohnivky – Pyrosomida, řád živočichů (strunatců)